Ву́лиця Дми́тра Гри́цая — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

Івано-Франківська область 
 Вулиця Грицая — вулиця у місті Рогатин.

Львівська область 
 Вулиця Грицая — вулиця у селі Верхній Дорожів.
 Вулиця Грицая — вулиця у місті Дрогобич.
 Вулиця Грицая — вулиця у місті Львів.
 Вулиця Грицая — вулиця у місті Стрий.

Вулиці, названі на честь людей